Härma ist

 der Familienname der estnischen Komponistin Miina Härma (1864–1941)
 ein Dorf der estnischen Landgemeinde Hiiumaa, siehe Härma (Hiiumaa)
 Sammelbezeichnung für die finnischen Ortschaften Ylihärmä und Alahärmä (etwa: Ober- und Niederhärmä), heute Teile der Stadt Kauhava in der Landschaft Südösterbotten
 Name eines finnischen Kinofilms aus dem Jahre 2012, der in der Gegend von Härmä spielt